Les Beaux Jours est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Beaux Jours, film français réalisé par Marc Allégret sorti en 1935.
 Les Beaux Jours, téléfilm français réalisé par Jean-Pierre Sinapi diffusé pour la première fois en 2003.
 Les Beaux Jours, film français réalisé par Marion Vernoux, sorti en 2013.

"Les Beaux jours" est le titre d'un roman paru en octobre 2019, dont l'auteur est Ange Nadal. Il parle d'une histoire de vengeance sur fond de trafic de stupéfiants dans un Marseille à la dérive.